Елена Викторовна Дмитриева, урождённая Чаплина (род. 1 июля 1983 года, Астрахань, СССР) — российская гандболистка, крайняя нападающая клуба «Звезда» (Звенигород) и национальной сборной России. Спортивный комментатор, комментирует матчи по гандболу на Олимпийских играх.

Игровая карьера 
 2000—2004: Лада (Тольятти)
 2004—01/2007: Будучность (Подгорица)
 01/2007—2013: Звезда (Звенигород)
 В сборной России — с 2001 года.

Достижения 
Двукратная чемпионка мира (2007, 2009), серебряный призёр Олимпийских игр 2008, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

Четырёхкратная чемпионка России (2002, 2003, 2004, 2007), победительница Кубка России (2009), серебряный (2008, 2009, 2010) и бронзовый (2013) призёр чемпионатов России, трёхкратная чемпионка Сербии и Черногории (2004, 2005, 2006). Победительница Лиги чемпионов (2008), Кубка Кубков (2002, 2006), Кубка ЕГФ (2007), Суперкубка ЕГФ (2008).

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2 августа 2009) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ
 Биография на сайте ГК «Звезда»

Гандболистки России
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы мира по гандболу
Заслуженные мастера спорта России
Игроки ГК «Звезда»
Игроки женской сборной России по гандболу